Stazione di Fossalta di Piave
 Stazione di Fossalta di Portogruaro